Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але Хінгіс наприкінці 2017 року завершила професійну кар'єру. Чжань грала в парі з Бетані Маттек-Сендс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Світлана Кузнецова і Кароліна Плішкова.

Ешлі Барті і Демі Схюрс виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Сестіні-Главачкова і Барбора Стрицова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд